Chazal ist der Familienname folgender Personen:
 André François Chazal (1796–1860), französischer Maler und Ehemann von Flora Tristan, Bruder von Antoine Chazal.
 Antoine Chazal (1793–1854), französischer naturhistorischer Maler
 Camille Chazal (1825–1875), französischer Maler und Lithograf
 Claire Chazal (* 1956), französische Journalistin
 Malcolm de Chazal (1902–1981), mauritischer Schriftsteller
 Maxime Chazal (* 1993), französischer Tennisspieler
 Pierre Chazal (1808–1892), belgischer General

Chazal steht für:

 den ehemaligen Namen eines französischen Radsportteams, welches heute ag2r La Mondiale heißt